El bulbul de cara blanca (Pycnonotus leucogenys) és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita zones boscoses, matolls i terres de conreu als turons de l'Himàlaia des de l'est de l'Afganistan, fins al nord-est de l'Índia.

Referències 

Pycnonotus